Tomislav Grozaj (né le  à Zagreb en République fédérative socialiste de Yougoslavie) est un joueur professionnel de hockey sur glace croate. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au KHL Zagreb, il s'est aguerri dans les catégories jeunes en République tchèque de 2000 à 2005 dans différents clubs. En 2005, il passe professionnel au KHL Zagreb en Ligue Croate. En 2007, il rejoint le KHL Mladost Zagreb.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Croatie depuis 2003. Il a également participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels 
Championnat de Slovénie
2006 : meilleur pointeur.
2006 : meilleur buteur.

Championnat du monde de hockey sur glace
2005 : meilleur buteur de la division 2 groupe A.

Championnat du monde de roller in line hockey
2010 : meilleur buteur de la division 1.
2010 : nommé meilleur attaquant de division 1.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

| rowspan=2|2000-2001 || HC Olomouc || Extraliga 18 ans || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| HC Trinec || Extraliga 18 ans || 23|| 12|| 3|| 15|| 16|| 8|| 3|| 0|| 3|| 4
|-
| 2001-2002 || HC Trinec || Extraliga 18 ans || 46|| 20|| 18|| 38|| 20|| 5|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2003-2004 || HC Prostejov || Extraliga 20 ans || 45|| 16|| 3|| 19|| 16|| 7|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2004-2005 || HC Kometa Brno || Extraliga 20 ans || 19|| 3|| 6|| 9|| 16|| || || || || 
|-
| 2004-2005 || HC Prostejov|| 2.liga|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || KHL Zagreb|| Slovénie|| 25|| 30|| 15|| 45|| 46|| || || || || 
|-
| 2005-2006 || KHL Zagreb || Croatie|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 2006-2007 || KHL Zagreb || Croatie || 22|| 24|| 19|| 43|| 39|| || || || || 
|-
| 2007-2008 || KHL Mladost Zagreb || Croatie || 22|| 12|| 10|| 22|| 24|| || || || || 
|-
| 2008-2009 || KHL Mladost Zagreb || Slovénie || 29|| 22|| 12|| 32|| 18|| 2|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2008-2009 || KHL Mladost Zagreb || Croatie || 3|| 4|| 3|| 7|| 4|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2009-2010 || KHL Mladost Zagreb || Slovénie || 23|| 9|| 1|| 10|| 32|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || KHL Mladost Zagreb || Croatie || 6|| 11|| 9|| 20|| 2|| || || || || 
|-
| 2010-2011 || KHL Mladost Zagreb || Croatie || 11|| 7|| 10|| 17|| 2|| 4|| 6|| 4|| 10|| 0
|-
| 2010-2011 || Team Zagreb || Slohokej Liga || 16|| 6|| 2|| 8|| 4|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012 || KHL Zagreb || Croatie || 10|| 14|| 2|| 16|| 0|| || || || || 
|-
| 2012-2013 || KHL Zagreb || Croatie || 9|| 5|| 8|| 13|| 0|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2013-2014 || KHL Zagreb || Croatie || 12|| 11|| 11|| 22|| 16|| 2|| 2|| 5|| 7|| 0
|-
| 2014-2015 || KHL Zagreb || Croatie || 11|| 3|| 7|| 10|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

| 2003 || Championnat du monde moins 18 ans D2 ||5||18||9||27||6
|-  
| 2003 || Championnat du monde junior D1 ||5||2||0||2||6
|-
| 2003|| Championnat du monde D1 ||5||2||0||2||0
|- 
| 2004 || Championnat du monde junior D2 ||5||5||2||7||4
|-
| 2004 || Championnat du monde D2 ||5||0||4||4||4
|- 
| 2005 || Championnat du monde junior D2 ||5||7||6||13||2
|-
| 2005 || Championnat du monde D2 ||5||9||0||9||0
|-  
| 2006 || Championnat du monde D1 ||5||2||0||0||2
|-
| 2007 || Championnat du monde D2 ||5||7||2||9||4
|- 
| 2008 || Championnat du monde D2 ||5||0||1||1||2
|-
| 2009 || Championnat du monde D1 ||5||0||1||1||4
|- 
| 2010 || Championnat du monde D1 ||5||0||0||0||0
|-
| 2011 || Championnat du monde D2 ||5|| 2|| 4|| 6|| 2

Roller in line hockey 
Il joue au roller in line hockey durant l'intersaison. Il est membre de la sélection de Croatie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2007 || Équipe Croatie||Ligue Slovène 2 ||8||31||14||45||4.30

Statistiques internationales

Références 

Naissance en août 1985
Joueur international croate de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Attaquant de hockey sur glace